

Sigle 
 Vlaamse Radio- en Televisieomroep – televisione pubblica delle Fiandre, Belgio

Codici 
 vrt – codice ISO 639-3 della lingua burmbar